Pierre Barbet se poate referi la:
 Pierre Barbet (medic)
 Pierre Barbet (scriitor)